

Prénom 
 Joseph, prénom masculin
 Joseph Bologne de Saint-George, dit Chevalier de Saint-George, polymathe, sportif, musicien, compositeur du 
 Joseph, dit aussi le Nègre, est un célèbre modèle noir du 
 Joseph Staline
 Joseph Goebbels

Personnages bibliques et saints 
 Joseph, fils de Jacob, personnage biblique
 Joseph, noble iduméen, frère du gouverneur de Judée Antipater et oncle d'Hérode le Grand
 Joseph, cité parmi les frères de Jésus
 Joseph (Nouveau Testament)

Hommes d'église 
 Joseph, auteur chrétien d'un livre appelé Hypomnêsticon
 Joseph (-570), catholicos de l’Église de l'Orient au 
 Joseph, élève d’Amauri évêque de Tours, précepteur/tuteur de Louis II le Bègue, auteur de lHistoria Translationis Corporum SS. Raynobertti et Zenonis
 Joseph (-1240), patriarche orthodoxe ukrainien au 
 Joseph  (vers 1572–1652), patriarche de Moscou et toute la Russie.
 Joseph (1739–1776), prince géorgien orthodoxe hiérarque, évêque métropolitain et catholicos d'Abkhazie
 Joseph Diangienda (1918-1992), chef spirituel de l'Église Kimbanguiste (1959-1992)
 Joseph Ratzinger (1927-2022), pape de l'Église catholique sous le nom Benoît XVI (2005 à 2013)

Souverains 
 Joseph  (1714-1777), roi de Portugal
 Joseph de Portugal (1761-1788), infant de Portugal
 Joseph  (1678-1711), empereur germanique
 Joseph II (1741-1790), empereur germanique, frère de Marie-Antoinette, instaurateur du joséphisme
 Joseph de Habsbourg-Lorraine (1776-1847), archiduc d'Autriche, fils de Léopold II, fondateur de la branche hongroise de la Maison de Habsbourg-Lorraine
 Rodolphe François Charles Joseph (1858-1889), archiduc d'Autriche
 François-Joseph  (1830-1916), empereur d'Autriche et roi de Hongrie de 1867 à 1916
 Joseph Kasa-Vubu (1917-1969), Premier président de la République Démocratique du Congo (Congo-Léopoldville)

Patronyme 

 Anthony Joseph, mathématicien français ;
 , poète, romancier, musicien et universitaire britannique et trinidadien.
 Betty Joseph, psychanalyste kleinienne anglaise ;
 Jacob Joseph (1848-1902), rabbin orthodoxe américain d'origine lituanienne est le premier et le dernier Grand-rabbin de New York ;
  Joseph, écrivaine, fondatrice de deux revues nivernaises ;
 Else Joseph (1961-), femme politique française ;
 Gaston Joseph (1884-1977), haut fonctionnaire français du ministère des colonies et écrivain ;
 Gémima Joseph (2001-), athlète française ;
 George Joseph (1912-?), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 George W. Joseph (1872-1930), avocat et homme politique de l'Oregon ;
 Henry Joseph (1948-), écrivain américain de roman policier ;
 Isaac Joseph (1943-2004), sociologue français ;
 Jacqueline Nesti Joseph (1932-), peintre haïtienne ;
 Jane Joseph (1894-1929), compositrice et professeur de musique anglaise ;
 Jennie Joseph (1960-), sage-femme britannique ;
 Johanna Joseph (1992-), joueuse française de basket-ball ;
 Josephine Joseph (1891-1966), actrice et artiste de cirque américaine ;
 Johnathan Joseph (1984-), joueur américain de football américain ;
 Manuel Joseph (1965-2021), écrivain français ,
 Mathai Joseph (1943-), informaticien indien ;
 Peter Joseph (1979-), réalisateur américain et un militant ;
 Pierre-Olivier Joseph (1999-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ronald Joseph (1944-), patineur artistique américain ;
 Sarah Joseph (née en 1946), romancière et novelliste indienne ;
 Vivian Joseph (1948-), patineuse artistique américaine.
 Wirba Joseph (1960-), homme politique camerounais.

Art et culture 
 Joseph (parfois appelé Joseph en Égypte ou Joseph et ses frères), opéra biblique d'Étienne Nicolas Méhul et Alexandre-Vincent Pineux-Duval créé en 1807
 Joseph, nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1885
 Joseph, personnage du roman français d'Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre (1900)
 Joseph, dictionnaire biographique des artistes contemporains, paru dans les années 1930
 Joseph, septième tome de la série Rougemuraille de Brian Jacques, publié de 1994
 Joseph, personnage de comics américain (Marvel Comics) créé en 1995
 Joseph, est un téléfilm américain, italien et allemand de 1995 qui retrace la vie du patriarche biblique Joseph
 Joseph, téléfilm français de 2005 avec Pierre Mondy
 Joseph, roman de Marie-Hélène Lafon, publié en 2014
 Joseph Joestar, personnage principal de la deuxième partie du manga JoJo's Bizarre Adventure
 Joseph Joseph, une chanson de jazz de 1938, des The Andrews Sisters

Toponyme 

 Joseph, ville de l'État d'Oregon (États-Unis) ;
 Joseph, ville de l'État d'Utah (États-Unis) ;
 Joseph City, localité du Comté de Navajo en Arizona (États-Unis) ;
 Rivière Joseph, affluent de la rivière Gatineau en Outaouais, au Québec (Canada).

Voir aussi 
 
 

Nom théophore
Homonymie de patronyme

de:Josef#Bekannte Namensträger
eo:Jozefo#Gravaj Jozefoj